Торстен Анкерт (;  22 червня 1988, Ессен) — німецький хокеїст, захисник клубу ДХЛ «Крефельдські Пінгвіни». Гравець збірної команди Німеччини.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2005 року.

Захищав кольори професійних команд «Кельнер Гайє» у складі якого відіграв 12 сезонів. Як вільний агент 17 квітня 2017 уклав дворічний контракт з клубом «Вольфсбург».

10 жовтня 2018 перейшов до команди ДХЛ «Крефельдські Пінгвіни». 5 лютого 2019 сторони продовжили контракт ще на два роки.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Ессена
Німецькі хокеїсти
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Хокеїсти «Москітос Ессен»
Хокеїсти «Гріззлі Адамс Вольфсбург»
Хокеїсти «Крефельд Пінгвін»